Un syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) est un établissement public de coopération intercommunale français, régi par les dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

C'est un organisme de gestion contribuant au fonctionnement des écoles et pouvant gérer des services péri-scolaires.

Il peut succéder à un regroupement pédagogique.

Établissement public en France

Forme d'intercommunalité